Belpre kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Belpre (Kansas)
Belpre (Ohio)